Reschetnjow bzw.  steht für:

 Michail Fjodorowitsch Reschetnjow (1924–1996), russisch-sowjetischer Raumfahrtingenieur
 (7046) Reshetnev, nach dem Raumfahrtingenieur benannter Asteroid

Siehe auch:
 ISS Reschetnjow